«Фоур Бронкос Мемориал Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему хоккеисту Западной хоккейной лиги.

Приз назван в честь четырех игроков команды «Свифт-Каррент Бронкос» (Трент Кресс, Скотт Крюгер, Крис Мантика и Брент Рафф), которые погибли 30 декабря 1986 года в аварии клубного автобуса по пути в Реджайну на игру с «Реджайна Пэтс».

Победители 
Голубым выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший игрок года CHL».

1 Выдавались отдельные награды для Восточного и Западного дивизионов.

Примечания

См. также 
 Лучший игрок года CHL
 Ред Тилсон Трофи (OHL)
 Мишель Бриер Мемориал Трофи (QMJHL)

Награды Западной хоккейной лиги